Preá, roedor, também chamado de bengo
Preá-da-índia, roedor, também chamado de porquinho-da-índia
Vila de Preá, comunidade em Cruz (Ceará)

Desambiguação